Radanovci est un toponyme qui peut désigner :
Radanovci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Radanovci, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kosjerić, district de Zlatibor.